Доббс, Доббз () — английская фамилия. Известные носители:

 Доббс, Аарон (род. 1999) — ирландский футболист, игрок Чемпионата Ирландии в составе клуба «Шелбурн».
  (1882—1945) — британский общественный и политический деятель, председатель Лейбористской партии (1942—1943), член Палаты общин (1945).
  (1689—1765) — британский чиновник, губернатор провинции Северная Каролина (1754—1764).
  (1925—2007) — британский дипломат, посол Великобритании в Лаосе (1982—1985).
  (1930—1994) — американский историк, обладатель Медали Джорджа Сартона Общества историков науки (1997).
 Доббс, Генри (1871—1934) — британский колониальный администратор и дипломат.
  (1920—2002) — игрок в американский и канадский футбол, финалист Кубка Грея в составе клуба «Саскачеван Рафрайдерс» (1951).
  — американский журналист, лауреат премии «Эмми» в области новостей и документалистики за репортаж с места событий (1982) и аналитическую передачу на отдельную тему (1988).
  (род. 1978) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Филадельфия Филлис» (2008).
  (род. 1987) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги.
 Доббс, Джерри — американский боксёр, победитель турнира «Золотые перчатки» в среднем весе (1971).
  (1875—1934) — американский бейсболист.
  (1884—1917) — ирландский регбист и военный, чемпион Англии в составе команды графства Девон (1906, 1907).
  (род. 1968) — новозеландский и американский англиканский священник, епископ Диоцеза Живого слова Англиканской церкви в Северной Америке (с 2013).
  (1923—2013) — канадский писатель, лауреат Премии генерал-губернатора за художественное произведение на английском языке (1962).
  (род. 1951) — британский юрист, судья Высокого суда Англии и Уэльса (2004—2013).
  (род. 1945) — американский телеведущий и медиаменеджер, ведущий программы CNN и Fox Business Network Lou Dobbs Tonight (Moneyline).
  (род. 1948) — британский политик и писатель, член Палаты лордов (с 2010).
  (род. 1950) — американский журналист и писатель, лауреат Премии Джорджа Полка за международный репортаж (1997).
 Доббс, Маттивильда (1925—2015) — американская оперная певица.
 Доббс, Ричард — лорд-мэр Лондона (1551—1552).
  (1806—1869) — ирландский юрист и политик, член Палаты общин Великобритании (1857—1859).
 Доббс, Фаррел (1907—1983) — американский политик.
  (1750—1811) — ирландский юрист, политик и публицист, член Палаты общин Ирландии (1798—1800).
 Доббс, Чатем (род. 1996) — американский пловец, бронзовый медалист Чемпионата США в плавании на 50 м баттерфляем (2018).

 Дж. Р. «Боб» Доббс — вымышленная центральная фигура пародийной религии «Церковь недомудреца».

См. также

Примечания